

Aziende
 Goodrich Corporation – azienda statunitense

Geografia
Inghilterra
 Goodrich – località dell'Herefordshire
 Castello di Goodrich – castello, ora in rovina nei pressi di Goodrich

Stati Uniti
 Goodrich – centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Dakota del Nord
 Goodrich (Michigan) – località del Michigan
 Goodrich (Texas) – città degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Texas
 Goodrich (Wisconsin) – comune degli Stati Uniti, situato in Wisconsin

Persone 
 Angel Goodrich – ex cestista statunitense
 Edna Goodrich – attrice statunitense
 Frances Goodrich – sceneggiatrice statunitense
 Gail Goodrich – ex cestista statunitense
 Heddi Goodrich – scrittrice statunitense
 Steve Goodrich – ex cestista statunitense